Rasina est un toponyme qui peut désigner :
la Rasina, une rivière de Serbie qui se jette dans la Zapadna Morava ;
la Rasina, une région géographique de Serbie traversée par la rivière Rasina ;
le district de Rasina, une subdivision administrative de la Serbie centrale.

Homonymie de toponyme